Sinapsidele sunt un grup de vertebrate tetrapode care cuprinde mamiferele actuale și rudele lor fosile, din clada Amniota. Synapsida este taxonul soră pentru Sauropsida. Spre deosebire de celelalte amniote, păsări și reptile, sinapsidele prezintă o singură au o singură pereche de deschideri temporale în craniu, situată în posterior față de orbitele oculare, și diferențiere a dinților.
 
Sinapsidele primitive sunt reprezentate de pelicozauri și terapside non-mamaliere, care la începutul secolul XX au fost clasificate, eronat, în rang de subclasă în cadrul clasei Reptilia. În prezent membrii fosili ai cladei Synapsida nu mai sunt considerați reptile, ci o linie filogenetică distinctă a amniotelor. Astfel, din amniotele primitive s-au desprins două linii evolutive, sinapsidele și sauropsidele, cu aproximativ 312 milioane de ani în urmă, în perioada Carboniferului târziu.
 
Sinapsidele fosile au dominat ecosistemele terestre în Permian, cu 299 – 251 milioane de ani în urmă. Numărul și varietatea lor s- redus extrem în timpul extincției Permian-Triasice. La sfârșitul Permianului, pelicozaurii au dispărut, supraviețuind doar terapsidele mai avansate. Deși, dicinodonții și euteriodonții, ultimii fiind alcătuiți din Therocephalia și Cynodontia, au continuat să trăiască în perioada Triasică, rolul dominant a revenit arhosaurienilor, din care derivă strămoșii crocodililor și dinozaurilor (inclusiv păsările). Totuși, în această perioadă au existat și unele specii gigantice, precum Lisowicia bojani, de dimensiunea unui elefant din Triasicul târziu.
 
Grupul cinodonților, reprezentat de Probainognathia, sunt singurele sinapside existente la mijlocul erei Mezozoice. După extincția Cretacic-Paleogen, descendenții sinapsidelor au radiat în actualele mamifere, fiind în prezent cele mai mari animale terestre și marine de pe Pământ.

Taxonomie 
Cladograma de mai jos prezintă legăturile filogenetice dintre grupele de sinapside fosile și actuale:

Referințe